Pitanguense – abitanti di Pitanga
Pitanguense – abitanti di Pitangui